Dvouhra juniorek Australian Open 2010 probíhala ve druhé polovině ledna 2010. Do singlové soutěže melbournského tenisového grandslamu v Melbourne Parku nastoupilo šedesát čtyři hráček splňujících kritéria juniorské kategorie. Ruská obhájkyně titulu Xenija Pervaková do soutěže nezasáhla.

Vítězkou se stala šestá nasazená Češka Karolína Plíšková, která ve finále zdolala 16letou Britku Lauru Robsonovou po dvousetovém průběhu 6–1 a 7–6. V utkání zahrála třináct es a soupeřce třikrát prolomila podání. Pod trenérským vedením Jana Bedáně získala v 17 letech premiérový grandslamový titul, jímž navázala na Barboru Strýcovou, jedinou českou dívčí šampionku melbournské soutěže z let 2002 a 2003. Robsonová v semifinále porazila Kristýnu Plíškovou.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
  Dvouhra juniorek Australian Open 2010 na stránce Mezinárodní tenisové federace

Australian Open 2010
Juniorský tenis v roce 2010